Palacio de Abrantes puede hacer referencia a:

 Palacio de Abrantes, edificio en Granada.
 Palacio de Abrantes, edificio en Madrid.
 Torre de los Anaya, edificio en Salamanca.